Der AON Open Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2013 in Genua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Genua
Centro Sportivo Valletta Cambiaso